Jako Škoda–Sanos jsou označovány dva typy trolejbusů, které byly kooperačně vyráběny podniky Škoda a FAS 11.Oktomvri Skopje v 80. letech 20. století. Karoserie byly vyráběny společností FAS (šlo o upravené autobusové karoserie), elektrickou výzbroj dodala Škoda.

 Škoda-Sanos S 115 – standardní trolejbus (vyroben pouze jako prototyp)
 Škoda-Sanos S 200 – dvoučlánkový (kloubový) trolejbus, vyroben v počtu 77 kusů